Nedeljanec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vidovec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1501 stanovnika te 400 obiteljskih kućanstava.

Vanjske poveznice

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji